Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Cempel-Grott – polski aktor i piosenkarz
 Bogumił Grott – polski historyk, politolog i religioznawca
 Janusz Grott – polski polityk, technik
 Michał Grott – polski muzyk sesyjny, basista, kompozytor
 Teodor Grott – polski malarz
 Witold Grott – polski ekonomista, działacz społeczno-polityczny